Лејк Парк има више значења:
 Лејк Парк (Џорџија)
 Лејк Парк (Ајова)
 Лејк Парк (Флорида)
 Лејк Парк (Минесота)
 Лејк Парк (Северна Каролина)